Allgemeine Zeitung steht für folgende Zeitungen:

 Allgemeine Zeitung, überregionale Zeitung in Tübingen 1798–1929 
 Allgemeine Zeitung (Coesfeld), Tageszeitung in Coesfeld und Rosendahl, seit 1834
 Allgemeine Zeitung (Mainz), Tageszeitung in Mainz seit 1850
 Allgemeine Zeitung (Windhoek), deutschsprachige Tageszeitung in Namibia seit 1916
 Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Tageszeitung in Uelzen
 Allgemeine Zeitung des Judentums, deutsche jüdische Zeitung
 Allgemeine Zeitung (1945), deutschsprachige Zeitung in Berlin 1945, herausgegeben von der amerikanischen Armee
 Berliner Allgemeine Zeitung 1886–1943 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, überregionale Tageszeitung
 Reinickendorfer Allgemeine Zeitung

Siehe auch:

 Allgemeine Sport-Zeitung
 Allgemeiner Anzeiger